Balda může být:

 osada Balda, známá také jako Zlatá Studně (německy Gold Brunn), součást obce Stašov,

nebo příjmení, mezi jehož významné nositele patří:

 David Balda (* 2000) – český filmový režisér, kameraman a scenárista
 Milan Balda (* 1924) –  český pedagog a výzkumný pracovník z oblasti technické kybernetiky, dlouholetý vedoucí katedry automa­tického řízení Strojní fakulty ČVUT
 Miroslav Balda (* 1932) – český výzkumný pracovník z oblasti dynamiky strojů, únavy materiálů, počítačové a experimenální mechaniky
 Jaromír Balda – český senior odsouzený za teroristický útok

Česká příjmení